Massa FM Porto Velho é uma estação de rádio brasileira concessionada em Candeias do Jamari, porém sediada em  Porto Velho, respectivamente cidade e capital do estado de Rondônia. Opera no dial FM, na frequência 95.1 MHz, e é afiliada à Massa FM.

História 
A Rádio 95 FM é considerada "eclética", por atender todos os gêneros musicais, dando ênfase na preferência do seu público. Nasceu no dia 26 de dezembro de 2000 como afiliada da Rede SomZoom Sat, investindo no forró, campeão de audiência na época. Já no final de 2008, reformula a sua a programação e apostando no Mução, considerado um fenômeno do humor no rádio, transmitido via satélite de Recife para mais de 120 emissoras brasileiras. No jornalismo o carro chefe é o programa Falando a Verdade: São 60 minutos diários de notícias locais, nacionais e internacionais, comentadas pelo jornalista Eudes Lustosa e com a participação do jornalista Alexandre Garcia, da Rede Globo.

Em setembro de 2019, foi confirmado que a emissora vai ser afiliada da Rede Massa FM. Em 18 de novembro, a emissora começa a expectativa para estreia da Massa FM e a estreia aconteceu no dia 25.

Ligação externa
 
Facebook
 Sônia Caldas Pessoa (6 de setembro de 2010). «Panorama do rádio em Porto Velho» (PDF). Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. p. 6. Consultado em 23 de abril de 2017
 Rádio FM 95 Candeias | Radiosaovivo.net. consultado em 23 de abril de 2017

Porto Velho
FM 95